Plusieurs associations portent le nom de Jeunesse et Avenir.

En France 
 Association Jeunesse et Avenir, Antibes (Alpes-Maritimes) ;
 Association Jeunesse et Avenir, La Baule (Loire-Atlantique) ;
 Association Jeunesse et Avenir, Maubeuge (Nord) ;
 Association Jeunesse et Avenir (Paris) ;
 Association Jeunesse et Avenir, Hégenheim (Haut-Rhin) ; 
 Association Jeunesse et Avenir, Persan (Val-d'Oise).

En Nouvelle-Calédonie 
 Association Jeunesse et Avenir, Le Mont-Dore.

À Monaco 
 Association Jeunesse et Avenir, Monaco.

Au Maroc 
 Association Jeunesse et Avenir, Rabat.

En République centrafricaine 
 Association Jeunesse et Avenir, Bangui.